YT se poate referi la:
 Mayotte, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .yt, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Mayotte
 YouTube